Природни сателити